Та́бла́ — небольшой парный барабан, основной ударный инструмент в индийской классической музыке североиндийской традиции хиндустанцев (Северная Индия, Непал, Пакистан, Бангладеш). Используется для аккомпанемента солирующему ситару, сароду, саранги, певцу, для сопровождения танца в стиле катхак, иногда как сольный инструмент. Также распространен в фольклоре, популярной и религиозной музыке (бхаджан, каввали) стран индийского субконтинента. Играют на табла кистями рук.

Этимология 
Название табла происходит из персидского и урду языков, и представляет собой уменьшительную форму арабского слова табл (طبل, tabl — барабан). В свою очередь табл связано с арамейским табла (tablā) и аккадским тапалу (tāpalu, tābalu), имеющими то же значение.

История 
Точных сведений о происхождении табла нет. По всей видимости, строение современных табла и техника игры на них сформировались в музыкальной культуре Северной Индии на основе собственно индийских и иных, преимущественно персидских, музыкальных традиций.

Некоторые исследователи считают древними индийскими предшественниками табла парные барабаны, изображения которых имеются на рельефах в:
 пещерном комплексе  (II век до н. э., Махараштра);
 пещерном комплексе Бадами (VI век, Карнатака);
 храме  (VII век, Бхубанешвар, Одиша);
 комплексе храма  (IX—X век, Бхубанешвар, Одиша).

Также упоминаются изображения парных барабанов на рельефах в:
 комплексе ступы в Бхархуте (II век до н. э., Мадхья-Прадеш);
 комплексе ступы в Амаравати (II век до н. э.—III век, Андхра-Прадеш);
 храме Хучаппаййя (VIII век, , Карнатака).

Характерно индийской чертой табла является покрытие центральной части мембраны специальной пастой, влияющей на тембр звучания. Эта черта очевидно унаследована табла от индийских барабанов  и мриданга.

Американская исследовательница Ребекка Стюарт считает, что табла могли возникнуть как результат экспериментов с такими барабанами, как уже упомянутые  и мриданга, а также дхолак и парные барабаны .

По существующей традиции создание табла (как и многого другого, чьё происхождение неизвестно) приписывают Амиру Хосрову (1253—1325). Однако в его собственных сочинениях упоминаний этого инструмента нет.

Существует легенда, рассказывающая о рождении табла. Во времена Акбара жили два профессиональных исполнителя на пакхавадже. Они были непримиримыми соперниками и постоянно соревновались друг с другом. Однажды в жаркой схватке барабанного состязания один из соперников — Судхар Хан — потерпел поражение и, не в силах вынести его горечь, швырнул свой пакхавадж оземь. Барабан разбился на две части, превратившиеся в табла и дагга.

Среди крупнейших исполнителей — Закир Хуссейн, Алла Ракха, Низамуддин Хан, Никхиль Гхош, Канап Датт.

Школы игры 
Существует несколько школ игры () на табла, из которых наиболее известны:
  (, Dillī gharānā)
  (, Ajrāṛā gharānā)
  (, Panjāb gharānā)
  (, Lakhnaū gharānā)
  (, Banāras gharānā)
  (, Farruk͟hābād gharānā)
Последние три объединяются в группу школ «восточного стиля» (, Pūrab bāz).

Описание 
Малый барабан из дерева называется дайя (в переводе с хин­ди — правый) или табла. Корпус в виде усечённого конуса. Примерные размеры: высота 27 см, диаметр мембраны 13 см.

Большой барабан из металла (меди, латуни и других видов) или глины называется байя (левый) или дагга. Примерные размеры: высота 27 см, диаметр мембраны 22,5 см.

Мембрана из козлиной кожи, находится между двумя кожаными кольцами. В центральной части мембраны находится круг тёмного цвета, представляющий собой пасту особого состава (оксид железа, клей, мука, сажа, медный купорос), наносимую в несколько слоёв постепенно уменьшающимися кружками (5 и более).

Края мембраны оплетены кожаными ремнями. За эту оплётку мембрану оттягивают 16 ременных стяжек, проходящих вдоль корпуса барабана и крепящихся за кольцо из скрученного ремня в его нижней части. Натяжение ремней для настройки малого, а иногда и большого барабана, регулируется подложенными под ремни деревянными чурочками.

Барабаны устанавливаются на кольцеобразные подушечки.

Настройка 
Малый барабан настраивается на определенную ноту, обычно тонику, доминанту или субдоминанту тональности солиста. Эта тоника в музыке Индии называется Са (см. саргам) и является основной нотой раги. Диапазон настройки зависит от размера барабана. Для настройки используют молоточек, которым ударяют по оплетке мембраны и чурочкам.

Большой барабан настраивается примерно на октаву или квинту ниже малого барабана.

См. также 
 Мриданга — двусторонний индийский барабан
 Бонго — кубинский парный барабан
 Гоша нагара — азербайджанский парный барабан

Примечания

Литература 

 
 
 

Индийские музыкальные инструменты
Барабаны
Мембранофоны
Музыкальные инструменты по алфавиту